Ukrajinka (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Ukrainka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

 Ukrajinka, Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw 

Autonome Republik Krim:
 Ukrajinka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk
 Ukrajinka (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
 Ukrajinka (Isjum, Sawynzi), Dorf im Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Sawynzi
 Ukrajinka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Ukrajinka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
 Ukrajinka (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Cherson:
 Ukrajinka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
 Ukrajinka (Bilohirja), Dorf im Rajon Bilohirja

Oblast Dnipropetrowsk:
 Ukrajinka (Apostolowe), Siedlung im Rajon Apostolowe
 Ukrajinka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
 Ukrajinka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
 Ukrajinka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka

Oblast Donezk:
 Ukrajinka (Mariupol), Dorf im Rajon Mariupol
 Ukrajinka (Mariupol, Nikolske), Dorf im Rajon Mariupol, Siedlungsgemeinde Nikolske
 Ukrajinka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk

Oblast Kirowohrad:
 Ukrajinka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj

Oblast Mykolajiw:
 Ukrajinka (Mykolajiw, Koblewe), Dorf im Rajon Mykolajiw, Landgemeinde Koblewe
 Ukrajinka (Mykolajiw, Halyzynowe), Dorf im Rajon Mykolajiw, Landgemeinde Halyzynowe

Oblast Riwne:
 Ukrajinka (Ostroh), Dorf im Rajon Ostroh

Oblast Saporischschja:
 Ukrajinka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
 Ukrajinka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka
 Ukrajinka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
 Ukrajinka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten

Oblast Sumy:
 Ukrajinka (Ochtyrka), Dorf im Rajon Ochtyrka

Oblast Tschernihiw:
 Ukrajinka (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja

Oblast Winnyzja:
 Ukrajinka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn

Siehe auch:
 Nowoukrajinka (Begriffsklärung)
 Lessja Ukrajinka, ukrainische Dichterin